RBB steht für:
 RBB, EP (2018) von Red Velvet (Band)
 Rastriya Banijya Bank, größte öffentliche nepalesische Bank
 Real Betis Balompié, spanischer Fußballverein, siehe Betis Sevilla
 Red Bull Bragantino, brasilianischer Fußballverein
 Red Bull Brasil, brasilianischer Fußballverein
 Regiobahn Bitterfeld Berlin
 Regionalbus Braunschweig
 Robinsons billige Bücher, DDR-Kinderbuchreihe
 Red Brick Building, siehe Yau Ma Tei Pumping Station
 Rigid Buoyant Boat, Festrumpf-Auftriebsboot
 Bahnhof Baden-Baden (DS100-Code)
 Borba Airport (IATA-Code), Flughafen von Borba (Brasilien), Amazonas (Brasilien), Brasilien

rbb steht für:
 Rundfunk Berlin-Brandenburg
 Rumai Palaung (ISO-639-3-Code), Varietät von Palaung (Sprache), Palaung-Wa-Sprache der Palaung in Myanmar, Yunnan (VR China), Thailand

Siehe auch:

 RüBB

Abkürzung